Milanovo je lahko:
 Milanovo, Leskovac (Srbija)
 Milanovo, Vranje (Srbija)